ATP Challenger Trophy — профессиональный теннисный турнир проводимый ежегодно в Трнаве на открытых грунтовых кортах. Соревнование является частью мужского тура в серии ATP Challenger.

Общая информация 
Профессиональный теннисный чемпионат среди мужчин на кортах трнавского TC Empire организован в 2007 году, путём переноса сюда аналогичного приза из Братиславы Соревнование имело стабильно высокое финансирование, с тех пор не только проводясь осенью каждого года, но и собирая на свои розыгрыши хотя бы нескольких игроков первой сотни одиночного рейтинга мужского тура. Например в 2008 году первой ракеткой одиночного приза был Марсель Гранольерс (тогдашний № 52 классификации).

Победители и финалисты
Состав участников приза из года в год достаточно серьёзно менялся, что отразилось на списке участников решающих матчей одиночного турнира: за первые шесть лет в финале играли сразу двенадцать различных теннисистов (и лишь один из них представлял Словакию). В парном разряде список участников титульного матча был чуть меньше, а Игорю Зеленаю и Ярославу Поспишилу удалось даже не просто дважды сыграть на этой стадии, но и завоевать два титула. Помимо них дважды играл на этой стадии чех Лукаш Росол.

Финалы прошлых лет

Примечания

См. также 
 Empire Slovak Open

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Архив результатов турниров на сайте ITF